Kerstin von Bargen est une violoniste et professeure de musique allemande.

Biographie 
Kerstin von Bargen a suivi des cours au Conservatoire de Duisburg. Après son baccalauréat, elle a étudié le violon à la Hochschule für Musik und Tanz Köln, en suivant des cours avec Werner Neuhaus, ainsi qu'avec Helfried Fister. Elle a travaillé comme pédagogue musicale à la Städt. Max-Bruch-Musikschule à Bergisch Gladbach. Depuis 2010, elle est chargée de cours à la Musik&Kunstschule de Velbert. Elle entraîne ses élèves en vue de leur participation au concours annuel . En février 2023, dans l'arrondissement de Mettmann, 4 groupes de jeunes musiciens de musique de chambre amenés par cette professeure remportent le 1er prix et se qualifient ainsi pour le niveau provincial. 

Elle est aussi premier violon de l'orchestre de musique de chambre Sinfonietta Wuppertal et fait partie de l'ensemble Mel Bonis à partir de 1998, avec le violoniste Gregor Huber, la flûtiste Ruth Kronen, le pianiste Friedwart Goebels et l'altiste Stephan Seeliger.

Références

Sources

Liens externes 

Violoniste allemande